Bonker ist der Familienname von:
 Don Bonker (* 1937), US-amerikanischer Politiker
 Frances Bonker (1891–1981), US-amerikanische Botanikerin und Schriftstellerin